Palandöken bezeichnet:
 Einen Stadtteil der Stadt Erzurum, siehe Palandöken (Erzurum)
 Ein Dorf im Landkreis Tutak der Provinz Ağrı siehe Palandöken (Ağrı)
 Einen Berg in der Türkei, siehe Palandöken Dağı